Erhardt är ett efternamn med internationell spridning som burits av bland andra:

 Carl Erhardt (1897–1988), brittisk ishockeyspelare
 Eugen Erhardt (1889–1972), tysk-svensk medaljgravör och guldsmed
 Franz Erhardt (1864–1930), tysk filosof
 Greta Erhardt (1905–1995), svensk konstnär
 Heinz Erhardt (1909–1979), tysk komiker, underhållare, musiker och skådespelare
 Karl Erhardt (1873–1960), svensk militär
 Richard Erhardt (1876–1961), svensk militärläkare, målare och tecknare